My Man peut faire référence à :
 My Man, film japonais.
 My Man, chanson de Tamar Braxton.
, chanson de Jade Ewen.